Carlu ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Carlu (1900–1997), französischer Grafiker
 Jacques Carlu (1890–1976), französischer Architekt